ONE een internationale campagne- en lobbyorganisatie die strijdt tegen extreme armoede in Afrika
 One (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 One (opera), een kameropera van de Nederlandse componist Michel van der Aa
 National Express East Anglia, een Britse spoorwegonderneming, tot februari 2008 bekend als One Railway
 One (scootertype), een scootertype van Stinger
 One (restaurant), een restaurant in Roermond
 One (mangaka) of ONE, pseudoniem van een Japanse mangaka
 One (taal), gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
 One (tv-zender), een Duitse publieke zender
 One (Zuidoost-Aziatische tv-zender), een Zuidoost-Aziatisch commercieel televisiezender
 ONE, een Japanse containervervoerder 
 ONE Championship, een Singaporese vechtsportorganisatie

Muziek
 One (band), een boyband uit Cyprus
 1 (The Beatles), een album van The Beatles
 One (Bee Gees), een muziekalbum van de Bee Gees
 One (Glass Hammer), een compilatiealbum van de Amerikaanse band Glass Hammer
 One (Neal Morse), een soloalbum van de Amerikaanse multi-instrumentalist Neal Morse
 One (Metallica), een nummer uit 1989 van de Amerikaanse metalband Metallica
 One (Harry Nilsson), een nummer van Harry Nilsson, dat later een hit werd voor Three Dog Night
 One (Pete Philly), een studioalbum van de Nederlandse zanger Pete Philly
 One (Soulvation), een album van Soulvation
 One (U2), een nummer uit 1992 van de Ierse rockband U2 
 One (Your Name), een nummer van Swedish House Mafia